José Rebolledo de Palafox – generale spagnolo nella guerra d'indipendenza spagnola
 Juan Williams Rebolledo – militare cileno, organizzatore e comandante in capo della marina cilena
 Nelson Rebolledo – calciatore cileno, difensore
 Pedro Rebolledo – ex tennista cileno
 Raimundo Rebolledo – calciatore cileno, difensore